Autostrada A40 (Francja)
 Autostrada A40 (Niemcy)